Tylonycteris — рід кажанів родини лиликових (Vespertilionidae), клас ссавців (Mammalia). Типовий вид: Tylonycteris pachypus.

Видовий склад 
 Tylonycteris fulvida
 Tylonycteris malayana
 Tylonycteris pachypus
 Tylonycteris pygmaeus
 Tylonycteris robustula
 Tylonycteris tonkinensis

Джерела 
 Don E. Wilson & DeeAnn M. Reeder (editors). 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed)
 Вебсайт МСОП 
 Feng, Q.; Li, S.; Wang, Y. (2008). "A new species of bamboo bat (Chiroptera:Vespertilionidae: Tylonycteris) from southwestern China". Zoological science 25 (2): 225–234.

Рукокрилі
Лиликові